Atalah ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Atalah (* 1968), chilenischer Sportschütze
 Nicolas Atalah (* 1938), chilenischer Sportschütze

Siehe auch:
 Atallah
 Atala